Mr Skeffington, romanzo della scrittrice britannica Elizabeth von Arnim, pubblicato nel 1940
 Mr Skeffington, film statunitense del 1944 diretto da Vincent Sherman, tratto dal romanzo omonimo di Elizabeth von Arnim